Louis Pasteur kan avse:

Louis Pasteur – en fransk kemist
Louis Pasteur (film) – en amerikansk film från 1936 i regi av William Dieterle
Louis Pasteur (målning) – en porträttmålning av Albert Edelfelt från 1885